Crutchfield ist der Familienname folgender Personen:

 James Crutchfield (* 1955), US-amerikanischer Physiker
 Katie Crutchfield (* 1989), US-amerikanische Sängerin-Songschreiberin, siehe Waxahatchee
 Linda Crutchfield (* 1942), kanadische Skirennläuferin, Rennrodlerin und Wasserskiläuferin
 Nels Crutchfield (1911–1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard S. Crutchfield (1912–1977), US-amerikanischer Psychologe   
 Shireen Crutchfield (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 William Crutchfield (1824–1890), US-amerikanischer Politiker

Crutchfield bezeichnet außerdem:

 Crutchfield (North Carolina), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten